Kida, właściwie Orhidea Latifi (ur. 21 grudnia 1997 w Orahovacu) – kosowska piosenkarka.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Życie prywatne 
Ma dwie siostry: Gresę i Njomzę.

Przypisy 

Urodzeni w 1997
Kosowskie wokalistki popowe
Kosowianie pochodzenia albańskiego